Bagni (Nocera Umbra), een plaats in de Italiaanse gemeente Nocera Umbra
 Bagni di Contursi, een plaats in de Italiaanse gemeente Contursi Terme
 Bagni di Craveggia, een voormalig kuuroord in Italië
 Bagni di Lucca, een gemeente in de Italiaanse provincie Lucca